1418 км — остановочный пункт Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1418 километр).

Находится в Муйском районе Республики Бурятия, на правобережье Муякана (в 1 км к югу от русла реки), в 1 км к северо-востоку от озера Лапро.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы БАМа
Остановочные пункты Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Бурятии
Транспорт Муйского района